

Acronimi 
 Unione Democratica degli Albanesi (DUA) –  partito politico minore con sede a Montenegro
 Distinguished Unit Award –  premio assegnato alle migliori unità JROTC (Junior Reserve Officers' Training Corps)

Codici 
 Codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua duala
 Codice IATA per l'aeroporto di Durant, a Durant (Oklahoma)

Persone 
 Kwaku Dua I Panyin (circa 1797-1867) –  re dell'Impero ashanti
 Harminder Dua – ricercatore medico indiano-britannico
 Vinod Dua – presentatore televisivo indiano
 Dua Lipa –  cantautrice e modella britannica

Religione 
 duʿāʾ – forma di preghiera islamica